Фоант () — персонаж древнегреческой мифологии. Царь тавров (тавроскифов). Сын речного бога Борисфена. Хотел принести в жертву Ореста и Пилада Убит Орестом. Или убит Ифигенией. Согласно Гигину, тождествен отцу Гипсипилы.

Действующее лицо трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде».

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Скифия и Кавказ в древнегреческой мифологии